

Населені пункти та їхні частини

 Церпіш — село в гміні Сендзішув-Малопольський Ропчицько-Сендзішовського повіту Підкарпатського воєводства
 Церпіш — село в гміні Ланьцут Ланьцутського повіту Підкарпатського воєводства
 Церпіш — частина міста Конін в Великопольському воєводстві
 Церпіш — частина села Чарна в гміні Чорна Ланьцутського повіту Підкарпатського воєводства
 Церпіш — частина села Мровля в гміні Свільча Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Церпіш — частина села Маркова в гміні Маркова Ланьцутського повіту Підкарпатського воєводства

Примітки